Вінус Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою і мала шанс стати першою після Штеффі Граф (1991–93) тенісисткою, яка вигравала на цьому турнірі три роки підряд,
але у фіналі поступилась своїй сестрі Серені з рахунком 7–6(7–3), 6–2. Таким чином це був третій титул Серени в одиночному розряді на Вімблдоні і 11-й титул на турнірах Великого шолома загалом. Також це був її третій титул Великого шолома, здобутий після того, як вона відіграла матч-пойт, це сталось у півфіналі проти Олени Дементьєвої.

На цьому турнірі півфіналу досягнули всі чотири перші номери посіву, вдруге за чотири роки після Вімблдону 2006, і станом на 2017 рік він залишається останнім турніром Великого шолома де це трапилося. Півфінальний поєдинок між Сереною Вільямс і Дементьєвою був найдовшим півфіналом на Вімблдоні за відкриту еру і тривав 2 години 49 хвилин.

Сіяні гравчині

Секція 2 

| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=32
| RD1-team09= А Чакветадзе
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Лісіцкі
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Майр
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Е Кеотавонг
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Пармантьє
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Аманмурадова
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15=PR
| RD1-team15= А Морігамі
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=61
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= С Кузнецова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=9
| RD2-team01= К Возняцкі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Кириленко
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Гарбін
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=20
| RD2-team04={{nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= С Лісіцкі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П Майр
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П Пармантьє
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= С Кузнецова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=9
| RD3-team01= К Возняцкі
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=20
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= С Лісіцкі
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= С Кузнецова
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= С Лісіцкі
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Секція 3 

| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=18
| RD2-team05= С Стосур
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=78
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Т Малек
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=66
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Еррані
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= А Іванович
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=3
| RD3-team01= В Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=18
| RD3-team03= С Стосур
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= А Іванович
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=13
| RD4-team02= А Іванович
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=r
}}

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= В Звонарьова
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Дж Ступ
| RD1-score02-1=60
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= М Саут
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Жоанссон
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Дж Крейбас
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ц Піронкова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Т Пашек
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=r
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= В Раззано
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09= А Возняк
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф Ск'явоне
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw

Вімблдонський турнір
2009 у тенісі